Mühlenbusch  steht für:
 Mühlenbusch (Dormagen)
 Mühlenbusch (Solingen)